Кри́стиан Хо́ффман (; род. 22 декабря 1974, Айген, Верхняя Австрия) — австрийский лыжник, выступавший за сборную Австрии в 1994—2009 годах. Участвовал в двух зимних Олимпийских играх, в 1998 году в Нагано выиграл бронзу в гонке на 50 км, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити удостоился золотой награды за гонку на 30 км свободным стилем. На том состязании спортсмен финишировал вторым, однако победителя, представлявшего Испанию немца Йохана Мюлегга уличили в применении допинга и дисквалифицировали. Поэтому медаль Хоффман получил только после всех разбирательств в 2004 году.

Кристиан Хоффман является чемпионом мира 1999 года, вместе со сборной на соревнованиях в Рамзау-ам-Дахштайн он выиграл в эстафете 4×10 км. Из личных достижений этого турнира имеет пятое место чемпионата 2001 года в гонке на 50 км. За свою карьеру Хоффман девятнадцать раз получал подиум различных этапов Кубка мира, в его послужном списке одиннадцать третьих мест, шесть вторых и два первых.

В 2002 году вместе с партнёром по команде Михаилом Ботвиновым, обвинялся в использовании допинга, но 9 апреля был оправдан Международным олимпийским комитетом. Любит играть в гольф и дартс.

В 2009 году объявил о завершении карьеры. В декабре 2011 года был дисквалифицирован на 6 лет за то, что в период с 2003 по 2006 год с помощью кровяной центрифуги нарушал антидопинговые правила, в чём ему помогала одна из венских лабораторий.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 
 Статья об оправдании Ботвинова и Хоффмана 

Лыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил